Úspěšným obhájcem tutulu byl první nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, který v loňském finále porazil dvojici Daniel Nestor a Nenad Zimonjić. V letošním finále zvítězil nad obnoveným párem Mahesh Bhupathi a Leander Paes.

Nově sestavená česko-australská devojice Lukáš Dlouhý a Paul Hanley, jež společně odehrála pouze dva turnaje, a oba před Australian Open vyhrála, zde jako sedmá nasazená vypadla již v prvním kole.

Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (čtvrtfinále)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo, skreč)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (3. kolo)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (2. kolo)
  Nicolás Almagro /  Marc López (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 
 Pavouk mužské čtyřhry AO 2011

Australian Open 2011